Дульсинея Тобосская:

 Дульсинея Тобосская — героиня романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
 «Дульсинея Тобосская» — пьеса Александра Володина.
 «Дульсинея Тобосская» — мюзикл Геннадия Гладкова, созданный на основе пьесы А. Володина.
 Дульсинея Тобосская (фильм) — художественный фильм, основанный на мюзикле Г. Гладкова.
 (571) Дульсинея — астероид, открытый в 1905 году.

Дон Кихот